60. Turniej Czterech Skoczni (niem. 60. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która została przeprowadzona w sezonie 2011/2012 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Początek turnieju nastąpił 29 grudnia 2011, podczas serii kwalifikacyjnej do konkursu w Oberstdorfie. Następnie, 1 stycznia 2012 przeprowadzony został konkurs w Garmisch-Partenkirchen oraz 4 stycznia w Innsbrucku. Ostatni z konkursów odbył się 6 stycznia 2012 w Bischofshofen. Zwycięskiego tytułu bronił Austriak Thomas Morgenstern.

Cały turniej wygrał Austriak Gregor Schlierenzauer.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczyła się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizowali tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Legenda:
 Q – zwycięzca pary;
 LL – szczęśliwy przegrany (lucky loser) – zawodnik przegrał rywalizację w parze, ale awansował do serii finałowej;
 nq – nie zakwalifikował się do serii finałowej.

Przed 60. Turniejem Czterech Skoczni

Nagrody 
Organizatorzy Turnieju Czterech Skoczni zapowiedzieli, że zawodnik, który powtórzy sukces Svena Hannawalda z sezonu 2001/2002 i wygra wszystkie cztery konkursy TCS, otrzyma nagrodę w wysokości miliona franków szwajcarskich. Jest to najwyższa nagroda w historii Turnieju Czterech Skoczni.

Faworyci 
Zdaniem bukmacherów największe szanse na zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni ma Gregor Schlierenzauer. Na kolejnych miejscach w notowaniach zakładów bukmacherskich znajdują się: lider PŚ – Andreas Kofler, Thomas Morgenstern, Richard Freitag, Anders Bardal, Simon Ammann i Kamil Stoch. Wśród faworytów do zwycięstwa w turnieju, poza tymi zawodnikami, wymieniani są także Severin Freund i Roman Koudelka.

Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 
Przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni odbyło się siedem konkursów indywidualnych Pucharu Świata. Cztery zwycięstwa odniósł Andreas Kofler, który zgromadził najwięcej punktów PŚ przed rozpoczęciem turnieju. Po jednym konkursie wygrali: Gregor Schlierenzauer, Richard Freitag i Anders Bardal. Poniżej znajduje się klasyfikacja dziesięciu najlepszych skoczków w Pucharze Świata po rozegraniu siedmiu zawodów.

Oberstdorf

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Garmisch-Partenkirchen

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Innsbruck

Zestawienie par

Wyniki konkursu

Bischofshofen

Zestawienie par 
Ze względu na problemy z wiatrem i konieczność przeniesienia kwalifikacji, organizatorzy postanowili zrezygnować w tym konkursie z systemu KO.

Wyniki konkursu

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
Turniej Czterech Skoczni
2011 w Niemczech
2012 w Niemczech
2012 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen